(2008)
 (2014)